Ловушка Мортимера может встретиться в варианте Мортимера берлинской защиты в испанской партии. Названа в честь её автора шахматиста Джеймса Мортимера.

Анализ 
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6
 Разыграна берлинская защита испанской партии. Хотя эта защита была более популярна в 19 веке, Владимир Крамник с успехом использовал её за чёрных в матче на первенство мира 2000 года против Гарри Каспарова.

4. d3
 Белые выбирают спокойный ход вместо более распространённых 4.0-0, 4.d4, или 4.Кc3 (Последний переводит игру в русло дебюта четырёх коней). И. Горовиц и Ф. Рейнфельд писали, что ход 4.d3 — «ход В. Стейница с помощью которого он добился многих впечатляющих успехов будучи чемпионом мира.»

4… Кe7
 Защита Мортимера. Чёрный конь с6 переводится на g6. Этот редкий ход приводит к потере темпа и поэтому хуже чем остальные ходы, но он таит в себе ловушку. У белых есть много приемлемых ходов, но взятие «отравленной пешки» е5 приводит к потере фигуры.

5. Кxe5? c6! (см. диаграмму)
 Атакуя белого слона и угрожая 6…Фa5+. Если слон отходит (6.Сa4 или 6.Сc4), чёрные выигрывают фигуру двойным ударом 6…Фa5+.

6. Кc4
 Лучший ход за белых, сохраняя контроль над полем a5, что предотвращает двойной удар 6…Фa5+, и угрожая поставить спёртый мат 7.Кd6#.

6… d6! 7. Сa4 b5
 Чёрные ставят вилку на белого слона и коня, выигрывая фигуру за две пешки.

Применение 
Мортимер применил свою защиту на Лондонском шахматном турнире в партиях против Б. Энглиша, С. Розенталя, и Йозефа Ноа, все три партии он проиграл. Победитель турнира И. Цукерторт также применил защиту Мортимера против Энглиша, сыграв вничью. Цукерторт писал насчёт хода 4…Кe7, «Мистер Мортимер заявляет, что изобрёл этот ход. Я применил его в связи с его новизной». В первом издании трактата Chess Openings, Ancient and Modern анализируется продолжение 5.Кc3 Кg6 6.0-0 c6 7.Сa4 d6 8.Сb3 авторы упоминают ходы 8…Сe6 или 8…Сe7 что даёт чёрным равную игру. В дальнейшем Горовиц и Рейнфельд рассматривали ход 4…Кe7, «Это отступление коня затрудняет развитие чернопольного слона … . И всё же известно, что эта ловушка была популярна в течение многих лет.»

В настоящее время ход 4…Кe7 применяется редко и не упоминается как в Modern Chess Openings (которая упоминает 4.d3 как примечание и упоминает в качестве ответа только 4…d6) так и в Энциклопедии шахматных дебютов (которая упоминает только 4…d6 и 4…Сc5).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Испанская партия